Le Parti national paysan peut désigner :

 le Parti national paysan, un ancien parti politique de Hongrie ;
 le Parti national paysan, un parti politique de Roumanie ;
 le Parti national paysan, un parti politique de Serbie.